AS Verbroedering Geel is een Belgische voetbalclub uit Geel. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 2169 en heeft blauw-wit als clubkleuren.

Geschiedenis
In 1924 werd in Meerhout-Centrum een voetbalclub opgericht, FC Meerhout Sport. De club sloot in 1927 aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg stamnummer 893 toegekend. De ploeg bleef in de gewestelijke reeksen spelen.

In 1934 werd FC Hand In Hand Meerhout opgericht op de wijk Berg. De club bleef de volgende decennia deze naam voeren, al was ze officieel bij de Belgische Voetbalbond ingeschreven als Hand In Hand Weversberg-Meerhout. Men speelde in groen-witte uitrusting. Ook deze club bleef in de gewestelijke reeksen spelen.

Halverwege de jaren 30 ontstonden verschillende andere kleine clubs in de gemeente, zoals Hezemeer Sport Meerhout (stamnummer 2017), Berg En Dal Meerhout (stamnummer 2018) en Sport Na Arbeid Meerhout (stamnummer 2021) in 1933, en Vlug en Vrij Meerhout (stamnummer 2217) en FC Rooden Band Meerhout (stamnummer 2218) in 1935. Al deze clubs dienden in 1936 alweer hun ontslag in, mogelijk omwille van een officieuze fusie met Meerhout Sport.

Meerhout Sport kreeg in 1952 de koninklijke titel, en heette voortaan KFC Meerhout Sport. In 1959/60 promoveerde club voor het eerst naar Eerste Provinciale, de hoogste provinciale reeks, en dit als eerste Meerhoutse club.

In 1966 gingen beide clubs uiteindelijk samen. De fusieclub werd FC Verbroedering Meerhout gedoopt en speelde verder met stamnummer 2169 van Hand In Hand. Men ging spelen op het terrein van Hand In Hand, op de Berg onder de watertoren, met een zwart-witte uitrusting. Men eindigde het seizoen 1966/67 meteen op een tweede plaats, en na winst tegen Germinal Ekeren was men zo zeker van promotie. Voor het eerst zou men zo aantreden in de nationale Vierde Klasse. Het eerste jaar eindigde men er al meteen op een derde plaats. Meerhout kon zich de volgende jaren in Vierde handhaven met wisselend succes.

In 1987 eindigde men echter allerlaatste en zo zakte men na 20 seizoenen weer naar Eerste Provinciale. Meerhout bleef slecht presteren, en een jaar later zakte men reeds verder naar Tweede Provinciale. Men bleef de volgende jaren in die reeksen hangen. Ondertussen verhuisde men naar een nieuw terrein, het Kattenstadion, aan de Sportlaan. In 1995 kon men eindelijk de titel pakken in Tweede Provinciale, en terugkeren naar de hoogste provinciale reeks. Ook daar bleef de ploeg op dreef. Men dwong een eindrondeplaats af, maar na een 1-2 nederlaag tegen Witgoor Sport miste men een verdere promotie. Het jaar nadien haalde men opnieuw een eindrondeplaats, ditmaal tegen OG Vorselaar. Na een 2-0-verlies in de heenwedstrijd won Meerhout thuis met 3-0, en zo kon men in 1997 terug promoveren naar de nationale Vierde klasse .

In 2002 eindigde Meerhout als tweede in zijn reeks en kon de eindronde spelen. Men strandde er echter in de tweede ronde tegen Sprimont Sportive en slaagde er zo niet in promotie af te dwingen. In 2006 pakte de club echter de titel in zijn reeks, en zo promoveerde Verbroedering Meerhout voor het eerst naar Derde Klasse. Deze top-periode was echter van korte duur, hetzelfde jaar zakte de club terug naar Vierde Klasse.

In 2008 was er sprake van een fusie met Verbroedering Geel, dat in financiële problemen zat. Tot een fusie kwam het niet, maar een aantal bestuursleden stapten over, en de naam van de club werd Verbroedering Geel-Meerhout. Een blauwe kleur werd toegevoegd aan de uitrusting en de ploeg werkt voortaan zijn thuiswedstrijden af in het Leunenstadion, de thuisbasis van het voormalige Verbroedering Geel. Twee jaar later, op 2 mei 2010 dwong de club de promotie naar Derde Klasse af. Het won als leider op de slotspeeldag van de tweede in de stand, Faymonville.

Begin juni 2013 dwong de club promotie naar Tweede klasse af na winst in de eindronde tegen Racing Mechelen. De club kreeg toen ook een nieuwe naam: Allemaal Samen Verbroedering Geel. 

In het seizoen voor de reeksherindelingen (2015/16) eindigde Geel dertiende, hierdoor degradeerde men naar het nieuwe Eerste klasse amateurs. Na 3 seizoenen zakte de club naar Tweede klasse amateurs. Hierin eindigde geel negende, het seizoen werd wel niet afgewerkt wegens de coronacrisis. In de loop van dit seizoen raakte bekend dat de club in financiële problemen zat. Na afloop van dit seizoen kreeg ASV Geel geen licentie voor de Amateurreeksen en degradeerde men naar Eerste provinciale Antwerpen.

In het seizoen 2021/2022 eindigde ASV Geel op een tweede plaats in de competitie. In de Interprovinciale Eindronde werd de promotie afgedwongen waardoor de club vanaf het seizoen 2022/2023 weer uitkomt in de nationale reeksen.

Resultaten

Trainers
 2010-2011  Marc Dillen,  Daniël Nassen
 2011-2012  Daniël Nassen,  Eric Franken
 2012-2013  Eric Franken
 2013-2014  Eric Franken
 2014-2015  Eric Franken
 2015-2016  Eric Franken,  Vincent Euvrard
 2016-2017  Nicky Hayen
 2017-2018  Nicky Hayen,  Patrick Van Houdt, / Manuel Guijo-Fernandez
 2018-2019  Bart Janssens
 2019-2020  Bart Janssens,  Peter Van Houdt, / Manuel Guijo-Fernandez
 2020-2022  Bart Janssens

Externe links
 Officiële website

Geel
Sportvereniging in Geel
Sport in Meerhout